Zodel bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Neißeaue, siehe Zodel
 einen Nachnamen:
 Chrysostomus Zodel (1920–1998), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Zodl